Quintus (praenomen), oorspronkelijk in het Romeinse Rijk gegeven voornaam aan de vijfde geborene zoon
 Quintus (geslacht), een Nederlands adellijk geslacht

Personen
 Aksel Quintus Bosz (1915-1993), een Surinaams jurist, politicus en hoogleraar
 Johan Wichers Quintus (1807-1864), een Nederlands notaris en politicus
 Justus Datho Lewe Quintus (1811-1889), een Nederlands rechter en politicus
 Justus Datho Quintus (1733-1817), een Nederlands politicus
 Quintus Fulvius Lippinus (1e eeuw v.Chr.), een Romeinse landheer en ondernemer
 Roelof Antonius Quintus (1816-1894), een Nederlands bestuurder
 Willem Jan Quintus (1778-1839), een Nederlands politicus

Verenigingen uit Nederland
 ALSV Quintus, een studentenvereniging uit Leiden
 RKHV Quintus, een handbalvereniging uit Kwintsheul
 Sport Federatie Quintus, een sportvereniging uit Kwintsheul
 VV Quintus, een amateurvoetbalclub uit Kwintsheul
 VV Pijlslag Quintus, een volleybalvereniging uit Kwintsheul